Kengurufélék
 A kenguru 1975-ös magyar film